Der Mannschaftswettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde vom 27. bis 29. Juli im Lord’s Cricket Ground ausgetragen.

Wettkampfformart 
Es traten 12 Nationen mit jeweils drei Athletinnen an. In der Platzierungsrunde wurden die Punktzahlen der drei Schützinnen aus der ersten Runde des Einzelwettbewerbs zusammen addiert. Fortan wurden die Medaillengewinner im K.-o.-System ermittelt.

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Endrunde 
Jede Mannschaft absolvierte vier Sätze, in denen jeder der drei Athleten jeweils zwei Pfeile schoss (insgesamt also sechs Pfeile pro Satz und Team). Stand es nach vier Sätzen noch Unentschieden, musste ein Shoot-off mit drei Pfeilen für die Entscheidung sorgen. In jedem K.O.-Duell wurden zwei Zielscheiben aufgestellt, beide Teams schossen gleichzeitig auf ihre jeweilige Zielscheibe.

Weblinks 
 Ergebnisse

Mannschaft Frauen
Frauenschießsportwettkampf